Peschiera puede referirse a:

 Peschiera, género de plantas de flores pertenecientes a la familia Apocynaceae.
 Peschiera Borromeo, municipio de la provincia de Milán, Italia.
 Peschiera del Garda,  localidad y municipio italiano de la provincia de Verona, región de Véneto.